CD 1 Mixado:

01. Cal Tjader - Aquarius
02. The Guess Who- These Eyes
03. Gabor Szabo - Little Boat (O Barquinho)
04. Tamba 4- Samba Blim
05. Sambalanço Trio - Sambinha
06. Raphael Saadiq - Skyy, Can You Feel Me
07. The Style Council - The Lodgers (Club /Dance Mix)
08. Diana Brown & Barrie K. Sharpe -The Masterplan
09. Wood Brass & Steel - Funkanova
10. Aquarian Dream- Look Ahead
11. Rufus & Chaka Khan- Any Love
12. Kingpin Cartel- Ghetto
13. Needs - Forever You
14. Skyy - Here's To You
15. Manix - You Held My Hand
16. Dj Zinc - Casino Royale

CD 2 Compilação:
01. Whodini - It's All In Mr.Magic's Wand
02. Ronald Mesquita - Balança Pema
03. One Way - Sugar Rock
04. Jorge Ben & Trio Mocotó
05. Blue Feather - Let's Funk Tonight
06. Cal Tjader & Eddie Palmieri - Modesty
07. Candido - Thousand Finger Man
08. DJ Zinc - Casino Royale
09. Gabor Szabo - Little Boat (O Barquinho) (Live at The Jazz Workshop, Boston 1967)
10. Luiz Carlos Vinhas - Nem o Mar Sabia
11. Manix - You Held My Hand
12. Os Mutantes- Adeus Maria Fulô
13. Sambalanço Trio - Sambinha
14. Skyy - Here's To You
15. The Guess Who - These Eyes
16. Tom Scott & The California Dreamers

Álbuns duplos
Álbuns de DJ Marky